Diego Omar Perdomo (Neiva, Huila, Colombia, 4 de abril de 1972) es un exnadador olímpico colombiano que practica la modalidad de estilo mariposa. Representó a Colombia en los Juegos Olímpicos de Atlanta 1996.

Referencias 

Nacidos en Neiva
Nadadores de Colombia
Nadadores de Colombia en los Juegos Olímpicos de Atlanta 1996